Kowalskie steht für:

 Kowalskie (Kondratowice), Ort in der Landgemeinde Kondratowice, im Powiat Strzeliński, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Kowalskie (Pobiedziska), Dorf der Gemeinde Pobiedziska, Powiat Poznański, Woiwodschaft Großpolen, Polen